Список футбольных стадионов Венгрии включает в себя стадионы вместимостью свыше 10 000 человек.

Примечания 

 
Венгрия
Футбольные стадионы